Herzog von Épernon (Duc d’Épernon) ist der Titel folgender Personen:

 Jean Louis de Nogaret de La Valette (1554–1642), französischer Militär, 1581 Duc d'Épernon und Pair de France
 Henri de Nogaret, dit de Foix-Candale (1591–1639), Duc de Candale, Duc d'Halluin, 1611 Pair de France, dessen Sohn
 Bernard de Nogaret de La Valette d’Épernon (1592–1661), französischer Heerführer, 2. Duc d'Épernon, dessen Bruder
 Louis de Nogaret de La Valette (1593–1639), Erzbischof von Toulouse und Kardinal, dessen Bruder und Lieutenant-général
 Hélène de Nogaret de La Valette (1568–1631), Schwester des 1. Duc d'Épernon; ⚭ Jacques de Goth, Marquis de Rouillac, † 1611
 Louis de Goth, (um 1584–1662), Duc d'Épernon, deren Sohn
 Jean-Baptiste-Gaston de Goth (1631–1690), Duc d'Épernon, dessen Sohn. Die beiden Kinder von Jean-Baptiste-Gaston de Goth sind im geistlichen Stand. Das Herzogtum (aber nicht der Titel) geht an die Familie Pardaillan
 Jeanne de Goth, vermutlich eine Schwester von Louis de Goth; ⚭ Jean Zamet
 Catherine Zamet, deren Tochter; ⚭ Roger Hector de Pardaillan de Gondrin, Marquis d'Antin et de Montespan
 Louis Henri de Pardaillan de Gondrin, Marquis d'Antin et de Montespan; ⚭ Francoise de Rochechouart (Madame de Montespan)
 Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin (1665–1736), Marquis d'Anton et de Montespan, 1711 Duc d'Antin und Pair de France, Seigneur d'Épernon, deren Sohn; ⚭ Julie Françoise de Crussol
 Louis de Pardaillan de Gondrin (1688–1712), Marquis de Gondrin, deren Sohn; ⚭ Marie-Victoire de Noailles
 Louis II. de Pardaillan de Gondrin (1707–1743), Duc d'Antin, Pair de France, dit le Duc d'Épernon, dessen Sohn; ⚭ Françoise Gillonne de Montmorency-Luxembourg
 Louis III. de Pardaillan de Gondrin (1727–1757), 3. und letzter Duc d’Antin, Pair de France, Seigneur de l’ancien Duché-Pairie d’Epernon

Liste (Herzöge)
Herzog #Epernon
Herzogstitel